Het seizoen 2007/2008 van de DFB-Pokal (mannen) begon op 3 augustus 2007 en eindigde op 19 april 2008 met de finale in het Olympiastadion (Berlijn).

Deelname 
In totaal 64 clubs waren gerechtigd om deel te nemen aan het 65e seizoen om de Duitse nationale voetbalbeker (inclusief de Tschammer-beker). Dit waren de 18 Bundesliga-clubs, de 18 clubs van de 2.Bundesliga, de nummers 1 en 2 van de Regionalliga Noord en Zuid, de 21 bekerwinnaars van de Landesverbände en de 3 bekerfinalisten van Beieren, Neder-Saksen en Westfalen van het seizoen 2006/2007.

Eerste ronde 
Nadat de loting al op 30 juni 2007 plaatsgevonden had, vonden de wedstrijden plaats van 3 tot 6 augustus 2007.

Tweede ronde 
De loting vond op 12 augustus plaats en de wedstrijden op 30 en 31 oktober 2007.

Derde ronde 
De loting vond plaats op 1 november 2007 en de wedstrijden op 29 en 30 januari 2008

Schema

Kwartfinale 
De loting vond plaats op 2 februari 2008 en de wedstrijden op 26 en 27 februari 2008.

Halve finale 
De loting vond plaats op 2 maart 2008 en de wedstrijden op 18 en 19 maart 2008.

Finale

Zie ook
 Bundesliga 2007/08
 2. Bundesliga 2007/08
 Finale DFB-Pokal 2008

DFB-Pokal naar seizoen
Bekervoetbal 2007/08